Summa kan avse:

 Summa – matematisk term
 Summa (Karelen) – ort på Karelska näset i Ryssland, tidigare Finland
 Summa (Fredrikshamn) – ort i Fredrikshamns stad i Finland
 Summa älv – älv i södra Finland
 Summa Theologiae – religionsfilosofiskt verk av Thomas av Aquino